Саралидзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саралидзе, Анзор Михайлович (род. 1965) — ректор Владимирского государственного университета
 Саралидзе, Вадим Александрович (1960—2022) — современный российский прозаик, музыкант, радиоведущий «Говорит Москва», колумнист Playboy.
 Саралидзе, Мераб Григорьевич (1936—2007) — грузинский советский режиссёр мультипликационных фильмов.